

Patronymes 
Rybakov (masculin ; ) ou Rybakova (féminin ; ) est un patronyme russe porté par plusieurs personnalités (par ordre alphabétique) :
 Aleksandr Rybakov (1988-), coureur cycliste russe.
 Alexandre Rybakov, dit Alexander - R (1986-), artiste russe.
 Anatoli Rybakov (1911-1998), auteur russe.
 Anatoli Rybakov (1919-1962), réalisateur soviétique.
 Boris Rybakov (1908-2001), archéologue et historien russe.
 Evgueni Rybakov (1985-), athlète russe.
 Iaroslav Rybakov (1980-), athlète russe.
 Igor Rybakov (1972-), entrepreneur russe.
 Iouli Rybakov (1946-), artiste russe, député à la Douma.
 Maria Rybakova (1973-), auteur russe.
 Nikolaï Rybakov, homme politique russe.

Patronyme russe